2 miejscowości w Polsce:
 Pluskocin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Dzierzążnia
 Pluskocin – osada leśna w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Krzęcin